Костянтин — чоловіче особисте ім'я.


Носії, відомі за іменем 
 Костянтин Філософ (Кирило Філософ) — святий, просвітитель слов'ян, жив у IX столітті, брат св. Мефодія, творець слов'янської абетки.
 Костянтин Філософ — болгарин, сербський письменник та перекладач, XIV століття.
 Костянтин II ( грец. Πατριάρχης Κωνσταντῖνος Β´ ) — Патріарх Константинопольський в 754 — 766 роках.

Римські імператори 
 Костянтин I Великий — римський імператор, котрий переніс столицю імперії до Константинополя, перед смертю прийняв християнство.
 Костянтин II — римський імператор.
 Костянтин III (узурпатор)

Візантійські імператори 
 Костянтин III Іраклій
 Костянтин IV
 Костянтин V
 Костянтин VI Сліпий
 Костянтин VII Багрянородний
 Костянтин VIII
 Костянтин IX Мономах
 Костянтин X Дука
 Костянтин XI Драгаш — останній візантійський імператор, убитий турками 1453 року.

Королі Греції 
 Костянтин I (король Греції)
 Костянтин II (король Греції)

Руські князі 
 Костянтин Всеволодович — великий князь володимирський.
 Костянтин Миколайович — великий князь, другий син російського імператора Миколи I;
 Василь Костянтин Острозький — російський князь, київський воєвода;
 Костянтин Павлович — великий князь, 2-ї син російського імператора Павла I;
 Костянтин Федорович Улемец — благовірний князь, син св. Федора Смоленського, чудотворець.

Інші носії, відомі по імені 
 Костянтин I (†1159) — митрополит Київський, шанується в лику святителів.
 Костянтин (Борковський)
 Костянтин Васильович (князь ростовський)
 Костянтин Володимирович
 Костянтин (Горянов) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Курганський та Шадринський.
 Костянтин Дмитрович
 Костянтин друнгарія — полководець, християнський мученик
 Костянтин (Дяков) (1871–1938) — митрополит Київський, екзарх України, розстріляний органами НКВС. 1993 року канонізований як священномученик.
 Костянтин (Зайцев) (1887–1975) — архімандрит РЦПЗ, богослов.
 Костянтин Мікульчіч
 Костянтин Михайлович Тверській
 Костянтин Роберт
 Костянтин Ростиславович

Носії, відомі за прізвищем 
 Майкл Костянтин (н. 1927) — американський актор.
 Едді Костянтин (1917–1993) — американський та французький актор та співак.

Прізвища, утворені від імені 
 Костянтинів
 Костянтинович

Топоніми, утворені від імені 
 Костянтинівка
 Константиново (значення)
 Константиновськ
 Костянтинівська (станиця)
 Костянтинівський палац
 Костянтинівський межовий інститут
 Костянтинівський район Донецької області
 Константинополь
 Костянтина (місто)

Інше

Кораблі 
 «Костянтин» — 74-гарматний вітрильний лінійний корабель Балтійського флоту Росії.
 «Костянтин» — вітрильний фрегат Російського Імператорського флоту 1824 споруди.
 «Костянтин» — вітрильний фрегат Російського Імператорського флоту 1844 споруди.
 «Костянтин» — вітрильна двощоглова шхуна Аральської флотилії Росії.

Похідні назви 
 «Великий князь Костянтин» — вітрильний 120-гарматний лінійний корабель російського флоту, учасник Кримської війни.
 «Великий князь Костянтин» — мінний транспорт часів російсько-турецької війни.
 Форт «Великий Князь Костянтин» — один з артилерійських фортів, що захищають гавані Кронштадта.

Див. також 
 Констандін (Костянтин) — царі Кілікійської Вірменії
 Костянтин: Володар темряви — художній фільм, США, 2005.
 Constantin Film — кінокомпанія
  — комп'ютерна гра 2005 року за однойменним фільмом.
 Константін (значення)